Królikula (ang. Bunnicula, od 2016) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Warner Bros. Animation, powstały na podstawie serii książek dla dzieci autorstwa Jamesa Howe’a, a później przez Deborah Howe.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 6 lutego 2016 na amerykańskich kanałach Cartoon Network i Boomerang. W Polsce serial zadebiutował 20 czerwca 2016 na antenie polskiego Boomeranga.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach Królikuli – królika-wampira, który żywi się sokiem z warzyw, a także musi stawić czoło wielu przerażającym bestiom. Z opresji ratują go przyjaciele: kot Chester, pies Harold oraz opiekunka całej trójki – nastolatka Nina.

Bohaterowie 
 Królikula – główny bohater kreskówki. Królik-wampir żywiący się sokiem z warzyw.
 Czesław – kot syjamski Niny. Jest sceptyczny i lekko strachliwy.
 Harold – pies Niny. Jest poczciwy i niezbyt bystry. Uwielbia swoich przyjaciół – Chestera i Królikulę.
 Nina – 14-letnia nastoletnia opiekunka Królikuli, Chestera i Harolda, która przeprowadziła się z Nowego Orleanu do Środkowej Ameryki ze swoim ojcem.

Obsada 
 Chris Kattan – Królikula
 Sean Astin – Chester
 Brian Kimmet – Harold
 Kari Wahlgren – Nina

Polski dubbing 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria:  Miriam Aleksandrowicz
Wystąpili:
 Przemysław Stippa – 
 Królikula,
 Scott Dingleman (odc. 26, 36-37)
 Krzysztof Szczepaniak – Czesław
 Jacek Kopczyński – Harold
 Zuzanna Galia – Nina
 Marta Dobecka – Marta
 Jan Aleksandrowicz-Krasko –
 Ojciec Niny,
 szop #2 (odc. 4),
 duch myszy z kasety wideo (odc. 10),
 właściciel psa Kajtusia (odc. 17),
 Tomek (głos w filmie) (odc. 18),
 facet stojący na przystanku autobusowym #2 (odc. 18, 25),
 wypchany zając (odc. 19),
 pilot samolotu #1 (odc. 23),
 niedźwiedź (odc. 26),
 jeden z urzędników federalnych (odc. 32),
 krasnal siłacz (odc. 40)
 Miłogost Reczek –
 Karaluch (odc. 1),
 szop #1 (odc. 4),
 aktor z filmu Złowieszcze kły (odc. 6),
 Nocny Stróż (odc. 7),
 Ludziołak (odc. 12, 25, 30),
 facet stojący na przystanku autobusowym #1 (odc. 18, 25),
 nauczyciel we śnie Niny (odc. 22),
 pilot samolotu #2 (odc. 23),
 Randil (odc. 31),
 Abraham Lincoln (odc. 39)
 Anna Ułas –
 Pani Polidori (odc. 2, 7, 22),
 aligator (odc. 4),
 Narzeczona Królikuli (odc. 16),
 Teresa (głos w filmie) (odc. 18)
 Waldemar Barwiński –
 mysz #1 (odc. 4),
 Drakula (odc. 5-6),
 Mizerio (odc. 37),
 Serek Kanapka (odc. 38),
 Anakonda (odc. 39)
 Miriam Aleksandrowicz –
 mysz #2 (odc. 4),
 klientka sklepu pani Polidori (odc. 7),
 starsza pani, która chciała adoptować Harolda (odc. 18, 40),
 Ciotka Warzywna (odc. 33)
 Jarosław Domin –
 Lucuś (odc. 14),
 klient sklepu pani Polidori (odc. 22),
 talerzowy potwór w pokoju Niny (odc. 22)
 Mirosław Zbrojewicz –
 Dziura niegodziwców (odc. 14),
 Grimbajt (odc. 15)
 Mirosława Krajewska – duch Renée (odc. 20)
 Dorota Furtak-Masica - głos smartfonu Miny (odc. 21)
 Aleksandra Radwan – Ren (odc. 24)
  Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Woody (odc. 24)
 Druszek Łapiduszek 
 Wojciech Chorąży - 
 policjant (odc. 24),
 prowadzący teleturniej (odc. 29),
 Lars Bogota (odc. 32)
 Jakub Szydłowski - 
  DJ Smutny (odc. 24),
 lektor książki o gotowaniu nastolatków (odc. 40)
 Jacek Czyż – Rusty Bones (odc. 26)
 Anna Apostolakis - duch niedźwiedzicy (odc. 27)
 Rafał Fudalej – Rysio (odc. 33)
 Piotr Tołoczko

Piosenkę śpiewał: Jakub Szydłowski (odc. 30)

Lektor: Jan Aleksandrowicz-Krasko

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale telewizyjne zakończone w 2018